Chițcani ist der Name mehrerer Orte

 in der Republik Moldau/Transnistrien:
 Chițcani (Dnister), Gemeinde im Rajon Căușeni
 in Rumänien:
 Chițcani (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Chițcani (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea